Reicher ist der Familienname folgender Personen:
 Christa Reicher (* 1960), deutsche Stadtplanerin
 Dan W. Reicher (* 1956), US-amerikanischer Umweltexperte
 Dieter Reicher (* 1971), österreichischer Soziologe
 Emanuel Reicher (1849–1924), deutscher Schauspieler und Regisseur

 Frank Reicher (1875–1965), deutscher Schauspieler 
 Hans Reicher (1895–1963), deutsch-niederländischer Bildhauer
 Hans Reicher (Glockengießer), Salzburger Glockengießer im Spätmittelalter
 Harry Reicher (1948–2014),  australisch-US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und jüdischer Funktionär

 Hedwiga Reicher (geb. Hedwig E. Reicher; 1884–1971), deutsche Schauspielerin
 Joseph von Reicher (1834–1919), österreichischer General der Infanterie
 Louis Joseph Reicher (1890–1984), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Austin
 Walter Reicher (* 1958), österreichischer Kulturmanager und Festivalintendant

Reicher steht für:
 Mensch mit Reichtum